Kone kan syfta på följande:

Företag
Kone, finländsk hisstillberkare
Konecranes, finländsk tillverkare av materialhanteringsutrustning

Platser

Burkina Faso 

 Koné, Centre-Ouest,

Etiopien 

 Kone (vulkan),

Liberia 

 Kone (distrikt), Grand Cape Mount County, 
 Gola Konneh, distrikt, Grand Cape Mount County,

Nya Kaledonien 

 Koné (vattendrag), 
 Koné (provinshuvudstad), Province Nord,